Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2016 war die sechste Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Dynamische Pyramide. Sie fand vom 25. bis 29. Oktober 2016 in Bischkek statt. Nach den Kombinierte-Pyramide-Weltmeisterschaften 2012 und 2014 war es die dritte Billard-Weltmeisterschaft in Kirgisistan und die zweite in der kirgisischen Hauptstadt.

Weltmeister wurde der Russe Leonid Schwyrjajew, der im Finale seinen Landsmann Sergei Tusow, den Sieger von 2013, mit 7:2 besiegte. Ildar Wachitow und Älichan Qaranejew belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Kirgise Dastan Lepschakow, der in der Runde der letzten 32 gegen Jaroslaw Tarnowezkyj ausschied. Als bester der 22 Teilnehmer des Gastgebers erreichte Kanybek Sagynbajew, der Weltmeister von 2007 und 2014, der zudem Mitglied des Organisationskomitees war, das Viertelfinale.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Ausspielziel waren sieben Gewinnspiele.

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Einzelnachweise 

2016
Billardveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Bischkek
Billardturnier in Kirgisistan